Дассель:

 Дассель — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Дассель, Райнальд фон (ок. 1120—1167) — архиепископ Кёльна (с 1159) и архиканцлер Италии.